Portomourisco puede referirse a:
Portomourisco (Laroco), parroquia del concello de Laroco.
A Portela de Portomourisco (Laroco), lugar de dicha parroquia.
Portomourisco (Petín), lugar y parroquia del concello de Petín.
A Portela de Portomourisco (Petín), lugar de dicha parroquia.